Batkovići (gmina Čajniče) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Čajniče
 Batkovići (gmina Nevesinje) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Nevesinje
 Batkovići (gmina Priboj) – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Priboj